Hormizd označuje več oseb, med drugimi tudi perzijske kralje in krščanske svetnike, od katerih navedimo nekatere:

Hormizd je lahko:

Nekaj pomembnejših kraljev iz  perzijske kraljevske rodovine Sasanidov:
Hormizd I.Hormizd I. Perzijski (272–273)
Hormizd II. Perzijski (302–310)
Hormizd III. Perzijski (457–459)
Hormizd IV. Perzijski (479–480)
Hormizd V. Perzijski (593)
Hormizd VI. Perzijski (631–632)
Hormizd Carigrajski, tretji sin Hormizda II,, ki je pobegnil v Carigrad

Papež Hormizd je svetnik in papež, ki je živel v 6.stoletju (514-523), god 6. avgust
Sveti Hormizd je svetnik in mučenec, ki je živel v 5.stoletju v Perziji; god 8. avgust

V raznih jezikih  
Latinsko: Hormisdas
Perzijsko: Hormoz
Staroperzijsko: اهورامزدا (Ahura Mazdā)
Pahlavi: هرمزد (Hormazd)

Glej tudi
Hormuzd Rassam (1826 – 1910) Asirec in asirolog

Opombe